A Segunda División 1957–58-as szezonja volt a bajnokság huszonhetedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 18-18 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2